Párton

Pessoas
Dolly Parton
Vladimir Parton

Desambiguações de sobrenomes